Arnuvanda II.  je bil kratkoživ kralj Novega hetitskega kraljestva (cesarstva), ki je vladal okoli 1322-1321 pr. n. št. (kratka kronologija). Na hetitskem prestolu  je nasledil očeta Šupiluliumo I., ki je podlegel kugi, ki so jo prinesli egipčanski ujetniki z njegovega pohoda v Kanaan.

Življenje
Kasnejši hetitski dokumenti razkrivajo, da se je kuga nalezel tudi Arnuvanda. V Arnuvandovih  bojih proti Kaskom in Arzavi je sodeloval tudi njegov mlajši brat s svojimi Hati. Iz tega obdobja je znan dogodek, da so bratje Manapa-Tarhunte, odstavljenega kralja Reke Seha, pisali v Karkijo (Karija), da se Manapa-Tarhunte lahko vrne iz azila in postane njihov vladar. Novemu vladarju so že nekaj let kasneje ponovno odrekli naklonjenost.

Nasledstvo
Nazadnje je tudi Arnuvanda umrl zaradi kuge. Nasledil ga je brat Muršili II. Arnuvando je oče od otroštva vzgajal za svojega naslednika. Sovražniki so ga zato spoštovali, Muršili II. pa je bil ob prihodu na prestol  ravno zaradi tega relativno mlad in neizkušen.

Družinsko drevo

Vira

 Horst Klengel. Geschichte des hethitischen Reiches. Brill, Leiden/Boston/Köln 1998, str. 168f.
 Jörg Klinger. Die Hethiter. Beck. München 2007. str. 57, 61, 95. ISBN 3-406-53625-5. 

Hetitski kralji
Vladarji v 14. stoletju pr. n. št.